Jonathan Kenneth »Kenny« Corupe, kanadski hokejist, * 18. januar 1980, Hamilton, Ontario, Kanada.

Corupe je prvi del svoje kariere preigral v severnoameriških nižjih hokejskih ligah. V sezoni 2007/2008 je igral za HDD ZM Olimpijo v avstrijski ligi, na osemindvajsetih tekmah je dosegel sedem golov in osem podaj. Trenutno () igra za norveški klub Lørenskog.

Pregled kariere

|-
| Toronto St. Michael's Majors
| OHL
| 97/98
|
| 60
| 12
| 6
| 18
| -28
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto St. Michael's Majors
| OHL
| 98/99
|
| 68
| 22
| 33
| 55
| -35
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto St. Michael's Majors
| OHL
| 99/00
|
| 40
| 22
| 24
| 46
| -5
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Owen Sound Platers
| OHL
| 99/00
|
| 24
| 9
| 13
| 22
| -3
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Birmingham Bulls
| ECHL
| 99/00
|
| 6
| 4
| 1
| 5
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Johnstown Chiefs
| ECHL
| 00/01
|
| 12
| 2
| 6
| 8
| -3
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 00/01
|
| 44
| 3
| 4
| 7
| +1
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Cottonmouths
| ECHL
| 01/02
|
| 11
| 2
| 4
| 6
| -4
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Odessa Jackalopes
| CHL
| 01/02
|
| 49
| 18
| 32
| 50
|
| 60
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Louisiana Ice Gators
| ECHL
| 02/03
|
| 71
| 20
| 22
| 42
| +3
| 56
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|-
| Louisiana Ice Gators
| ECHL
| 03/04
|
| 58
| 18
| 37
| 55
| +11
| 37
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| +1
| 8
|-
| Wheeling Nailers
| ECHL
| 04/05
|
| 34
| 8
| 16
| 24
| +3
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins
| AHL
| 04/05
|
| 24
| 0
| 2
| 2
| -3
| 6
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins
| AHL
| 05/06
|
| 59
| 11
| 13
| 24
| +4
| 42
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| -2
| 0
|-
| SG Cortina
| Serie A
| 06/07
|
| 27
| 22
| 32
| 54
|
| 34
|
| 8
| 10
| 10
| 20
|
| 10
|-
| SG Cortina
| Serie A Master Round
| 06/07
|
| 6
| 3
| 7
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 28
| 7
| 8
| 15
| -6
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Serie A
| 07/08
|
| 13
| 7
| 6
| 13
|
| 16
|
| 12
| 8
| 10
| 18
|
| 24
|-
| HC Bolzano
| Serie A Master Round
| 07/08
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Serie A
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |639
| bgcolor="#7FFF00" |192
| bgcolor="#7FFF00" |270
| bgcolor="#7FFF00" |462
| bgcolor="#7FFF00" |-69
| bgcolor="#7FFF00" |478
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |59
| bgcolor="#7FFF00" |21
| bgcolor="#7FFF00" |27
| bgcolor="#7FFF00" |48
| bgcolor="#7FFF00" |-2
| bgcolor="#7FFF00" |48
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje

Kanadski hokejski centralni napadalci
Hokejisti Toronto St. Michael's Majors
Hokejisti Owen Sound Platers
Hokejisti Birmingham Bulls
Hokejisti Johnstown Chiefs
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Columbus Cottonmouths
Hokejisti Odessa Jackalopes
Hokejisti Louisiana Ice Gators
Hokejisti Wheeling Nailers
Hokejisti Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Hokejisti SG Cortina
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HC Bolzano